Хокејашка лига Србије 2016/17. је једанаесто такмичење које се одржава под овим именом од стране Савеза хокеја на леду Србије.

Сезона је почела 11. новембра 2016. године утакмицом између Црвена звезда и Партизана у којој су победили хокејаши Партизана са 7:5.

Првак Хокејашке лиге Србије постао је Београд који је у финалу са 2:0 у победама савладао Црвену звезду.

Систем такмичења 
У регуларном делу лиге је учествовало четири клуба док се Београд као пети клуб због такмичења у регионалној МОЛ лиги прикључио лиги тек у плеј-офу. У плеј-офу се суперфинале играло на два добијена меча.

Промене у односу на претходну сезону 
У односу на прошлогодишњу сезону, из лиге су иступили београдски Витез и мађарска Тиса волан. Лиги се прикључио новосновани хокејашки клуб Београд, који ће се у првом делу такмичити у регионалној МОЛ лиги.

Клубови

Резултати

Регуларни део

Табела

Напомене

Плеј–оф

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт

Хокејашка лига Србије
Хокеј на леду у 2016.
Хокеј на леду у 2017.